Cotillon (auch: Cotillion, Kotillon) steht für:
 modegeschichtlicher Fachausdruck für bestimmte Unterröcke der bäuerlichen Tracht in Frankreich
 davon im 18. Jahrhundert abgeleitet: ein bestimmter Kontertanz
 entsprechende Musikkompositionen (z. B. von Schubert)
 im 19. Jahrhundert weiterentwickelt zu einem Tanzspiel
 auch verkürzt für: Cotillon-Artikel, die bei diesem Cotillon-Tanz verschenkten dekorativen Papierartikel.
 Titel eines Balletts von George Balanchine und Boris Kochno zu Musik von Emmanuel Chabrier, Uraufführung 12. April 1932
 ein Schallplattenlabel, eine Tochter von Atlantic Records

Siehe auch: